Schweighäuser ist der Familienname folgender Personen:

 Jacob Friedrich Schweighäuser (1766–1842), elsässischer Gynäkologe
 Johann Gottfried Schweighäuser (1776–1844), elsässischer Archäologe, Philologe und Kunsthistoriker
 Johannes Schweighäuser (1742–1830), elsässischer Klassischer Philologe

Siehe auch:
 Schweighauser